Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1966 se dispute à South Orange du 25 au .

Donna Floyd Fales remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de South Orange

Navigation 

dames 1966
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1966
Tennis en juillet 1966